Il termine Chachacha può avere diversi significati:

il ballo latino-americano meglio noto come Cha cha cha
Chachacha, comune dello Zambia nel distretto di Mufulira
Chachacha, comune dello Zambia nel distretto di Mwense